Pühajõgi (Ida-Virumaa), een rivier in de Estlandse provincie Ida-Virumaa
 Pühajõgi, een alternatieve naam voor de rivier Võhandu